Slovo Sahara znamená v arabštině poušť a má několik významů: 

základní význam
 Sahara – poušť v Africe
 Sahara (Mladá Boleslav) – místní část Mladé Boleslavi
 
 Sahara (film, 1995) – australský válečný film
 
 Sahara (film, 2005) – dobrodružný film USA/VB/Špan./Něm.
 

součást názvu
 Saharská arabská demokratická republika – částečně uznaný stát v severní Africe
 Španělská Sahara – bývalé závislé území v severní Africe
 Západní Sahara – sporné území v severní Africe
 Jan Sahara Hedl – český zpěvák